Ramen – piatto giapponese
 Ramen Street – area della stazione di Tokyo
 Rämen – lago della Svezia
 Ramen – valico della Norvegia
 Ramen – personaggio del ciclo Le cronache di Thomas Covenant l'incredulo